Kotta steht für:
 Kotta, Forst, Amtsbezirk im Kreis Labiau
 Kotta (Kerala), Ort am Pamba River, Bundesstaat Kerala, Indien
 Balombi-ba-Kotta (auch Barombi Koto), kameruner See

Kotta ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Kotta (1910–1963), estnischer Autor
 Franz Kotta (1758–1821), auch: Johann Friedrich Franz Cotta, deutscher Künstler, Maler, Bildhauer und Porzellanmodelleur 
 Jean-Pierre Kotta, zentralafrikanischer Olympiateilnehmer, siehe Olympische Sommerspiele 1988/Teilnehmer (Zentralafrikanische Republik)
 Leo F. Kotta, Pseudonym von Otto Flake (1880–1963), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Cotta
 Kota